Le cours de Sauveteur national est une formation offerte par la société de sauvetage canadienne. Pour pouvoir suivre la formation en piscine ou en plage continentale, il faut avoir un minimum de , avoir obtenu sa médaille de bronze, sa croix de bronze et son premiers soin - général, autres cours donnés par la société de sauvetage. Depuis 2012, le cours de SN plage continentale est un préalable au cours de SN océanique alors que le SN piscine est préalable au cours de SN parc aquatique. À noter, la majorité des candidats S.N. réalisent la formation piscine avant de compléter les autres formations, ce qui permet d'écourter les suivantes de 20 heures. En effet, le cours de Sauveteur National, peu importe l'option, comporte un tronc commun de 20 heures et un tronc lié à la spécialisation de 20h. Le tronc commun est presque toujours réalisé avec l'option piscine.

Il existe quatre options pour les sauveteurs au Canada :

 piscine
 parc aquatique 
 plage continentale 
 plage océanique 
Pour travailler sur une plage océanique, le sauveteur doit suivre une formation supplémentaire, soit le cours de Sauveteur national océanique. Il est possible de suivre cette formation à différents endroits du monde, comme à Hawaï ou au Costa Rica.

Sauveteur national : tronc commun 
Après avoir reçu une formation exhaustive de premiers soins durant ses cours précédents, le candidat S.N. apprendra comment mettre ses acquis en pratique. Pour ce faire, le candidat travaillera sur des simulations de bains libres en jugeant les pratiques sécuritaire ou non. Durant ses mêmes simulations, il y aura aussi de fausses victimes, par exemple une personne qui a une crise cardiaque, qui a été piquée par une méduse, un non-nageur, etc. L’aspirant sauveteur apprendra aussi comment entretenir une piscine, interagir avec le public, surveiller une piscine, traiter une victime d'une blessure à la colonne vertébrale, réagir en cas d'événements majeurs, etc. Dans le cadre de cette formation, le candidat S.N a besoin d'une forme physique qui lui permettra de réussi les épreuves physiques requises comme : savoir nager habilement, être capable de transporter une autre personne dans l'eau, être capable de faire le la nage sur place et pouvoir retenir son souffle sous l'eau.   

Les rôles d'un sauveteur national en piscine :
 prévention des incidents
 intervention en cas de situation
 administration de la piscine 
 éducation du public

Le Brevet Sauveteur national 
Le brevet sauveteur national permet de travailler en tant que surveillant-sauveteur à partir de l’âge de 17 ans. Les détenteurs du brevet qui ont  peuvent travailler à titre d’assistant-surveillant-sauveteur. Aussi, le brevet demeure valide pour une durée de 2 ans et doit être requalifié après cette période de temps.

Notes et références 

Prompt secours